Асуага () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-Сур. Занимает площадь 498 км². Население — 8303 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 145 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Azuaga.es 
 WebAzuaga.org
 Viriatorock
 DeAzuaga.CoM

Муниципалитеты Бадахоса